Пелеканос — многозначный термин:
 топоним в Греции:
 Пелеканос () — село в номе Козани в периферии Западная Македония (дим Аскио);
 Пелеканос () — дим на Крите (ном Ханья);
 Пелеканос, Михайлис () — баскетболист.
 Пелеканос, Джордж (род. 1957) — американский писатель греческого происхождения.